Turar Ryskulov kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Turar Ryskulov (ort i Kazakstan), Sydkazakstan, 
 Lūgovoe Aūdany, distrikt, Zjambyl, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar